La Casa de Detención de São Paulo (en portugués: Casa de Detenção de São Paulo) conocida popularmente como Carandiru fue una prisión ubicada en São Paulo, en Brasil. La prisión fue diseñada y construida por Samuel das Neves en 1920, cuando fue considerada un modelo de prisión por cumplir con las nuevas exigencias del Código Penal de 1890. Estuvo operativa entre 1956 y 2002 y, en su apogeo, fue la penitenciaria más grande de América del Sur, albergando más de 8.000 reclusos. 

En 1992 allí tuvo lugar la masacre de Carandiru, donde fueron asesinados 111 presos. Los eventos fueron documentados por el reconocido médico brasileño Drauzio Varella en el libro Estação Carandiru (en español: Estación Carandiru) de 1999. Él se había ofrecido voluntariamente como doctor no remunerado en Carandiru entre 1989 y 2001, en particular, para hacer frente a una epidemia de sida.

Sobre el libro de Varella se basa la película de 2003 Carandiru, una producción argentina-brasileña.

La prisión finalmente fue demolida el 9 de diciembre de 2002.

Referencias 

Prisiones de Brasil
Ciudad de São Paulo